Натуральне число 1190
 1190 рік до нашої ери
 1190 рік нашої ери